Mielżyński est un patronyme porté notamment par :
 Erin Mielzynski (1990-), skieuse alpine canadienne.
 Ignace Mielżyński (1802-1831), entomologiste polonais, frère de Séverin Mielżyński et de Mathias Mielżyński.
 Mathias Mielżyński (1799-1870), homme politique polonais, frère de Séverin Mielżyński et d'Ignace Mielżyński.
 Séverin Mielżyński (1804-1872), homme politique polonais, frère de Mathias Mielżyński et d'Ignace Mielżyński.

Patronyme polonais